Das Internazionali BNL d’Italia 2010 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 2. bis 8. Mai 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten María José Martínez Sánchez und Jelena Janković, das Martínez Sánchez in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko und Flavia Pennetta in zwei Sätzen gegen Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Rom